Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Nicolas en référence à saint Nicolas :

Liste des cathédrales

En Europe de l’Est (hors Russie) 
 la cathédrale Saint-Nicolas de Babrouïsk en Biélorussie ;
 la  de Białystok en Pologne ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Bielsko-Biała en Pologne ;
 la  de České Budějovice en Tchéquie ;
 la  d’Elbląg en Pologne ;
 la  de Karlovac en Croatie ;
 Cathédrale Saint-Nicolas de Tchernivtsi ;
 les deux cathédrales homonymes de Kiev en Ukraine :
 l’actuelle cathédrale catholique Saint-Nicolas,
 l’ancienne cathédrale militaire Saint-Nicolas ;
 la  de Lezhë en Albanie ;
 la cathédrale navale Saint-Nicolas de Liepāja en Lettonie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Ljubljana en Slovénie ;
 la  de Murska Sobota en Slovénie ;
 la  de Novo mesto en Slovénie ;
 la  d’Oradea en Roumanie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Ruski Krstur en Serbie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Sremski Karlovci en Serbie ;

En Europe de l’Ouest 
 la cathédrale Saint-Nicolas d’Alicante en Espagne ;
 la cocathédrale Saint-Nicolas de Bagnoregio en Italie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Feldkirch en Autriche ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg en Suisse ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Gardhar au Groenland (nation au Danemark), en ruines ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Kuopio en Finlande ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Lungro en Italie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Newcastle upon Tyne au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Nicosia en Italie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Nice en France ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Palmi en Italie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de San Marco Argentano en Italie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Sassari en Italie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Stockholm en Suède ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Vienne en Autriche ;
 la  de Vólos en Grèce ;

Autres pays 
 la  d’Aktioubé au Kazakhstan ;
 la cathédrale Saint-Nicolas d’Almaty au Kazakhstan ;
 la  de Brisbane en Australie ;
 la  de Caracas au Venezuela ;
 la  de Chicago aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Dalat au Viêt Nam ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Douchanbé au Tadjikistan ;
 l’ancienne cathédrale Saint-Nicolas (détruite) d’Erevan en Arménie ;
 la  de Kazan en Russie ;
 la cathédrale navale Saint-Nicolas de Kronstadt en Russie ;
 les deux cathédrales homonymes de New York aux États-Unis :
 la cathédrale Saint-Nicolas de Brooklyn,
 la cathédrale Saint-Nicolas de Manhattan ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Novgorod en Russie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Séoul en Corée du Sud ;
 la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins de Saint-Pétersbourg en Russie ;
 la cathédrale Saint-Nicolas de Washington aux États-Unis.

Autres édifices 
 La  de Rionegro en Colombie est dédiée au même saint.
 La mosquée Lala-Mustapha-Pacha de Famagouste en « Chypre du Nord » a été construite comme cathédrale Saint-Nicolas.
 La cathédrale Saint-Nicolas-Pèlerin de Trani en Italie n’est pas dédiée au même saint, mais à saint Nicolas Pèlerin.
 La  de Tumbes au Pérou n’est pas dédiée au même saint, mais à saint Nicolas de Tolentino.
 La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco est parfois appelée « Saint-Nicolas » en raison de l’ancienne église sur laquelle elle a été construite.
 L’église Saint-Nicolas d’Helsinki en Finlande en est devenue la cathédrale luthérienne.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Nicolas
~